Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lactuca sativa
 El nombre común de la planta Lactuca tenerrima